Chamois kan syfta på:

 Chamois, kommun i Valle d'Aosta, Italien
 Chamois, Missouri, ort i USA
 Chamois (läder) – en lädertyp, se sämskskinn
 Chamois (färg) - en nyans av gult